Овакимя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Овакимян, Альберт Альбертович (род. 1991) — армянский футболист.
 Овакимян, Ашот Артёмович (род. 1961) — армянский дипломат.
 Овакимян, Гайк Бадалович (1898—1967) — армянский советский разведчик, генерал-майор.
 Овакимян, Грайр Саакович (род. 1953) — армянский кардиохирург.
 Овакимян, Наира (род. 1966) — американский теоретик управления.

См. также 
 Овакимов